Tannweiler ist der Name folgender Orte:

 Tannweiler (Aulendorf), Ortsteil der Stadt Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Tannweiler (Waldstetten), Ortsteil der Gemeinde Waldstetten, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Thannweiler